Матијевићи могу бити:

 Матијевићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Матијевићи (Двор), насељено мјесто у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Матијевићи (Кула Норинска), насељено мјесто у општини Кула Норинска, Република Хрватска